Конгломерати́вность (производное от  — скученный, уплотнённый;  — собирание, скапливание) — многозначный термин, свойство, характеризующее способность объекта, состоящего из разнородных сущностей, образовывать устойчивые структуры.

Конгломеративность может означать:

 Конгломеративность — характеристика, обозначающая один из типов организации обществ.
 Конгломеративность — свойство творческой способности человека создавать образ объекта.
 Конгломеративность — в математике свойство, противоположное дезинтегрируемости, либо наоборот, эквивалентное дезинтегрируемости.

См. также 
 Конгломерат